Il torrente Parma in piena, termine dialettale del parmense
 La Parma voladora – libro di Giorgio Torelli del 1996